F105 oder F 105 steht für:
 Fernverkehrsstraße F 105 (Rostock – Stralsund), heute Bundesstraße 105
 Cristóbal Colón (F105), spanische Fregatte der Álvaro-de-Bazán-Klasse
 Pratt & Whitney F105, US-amerikanisches Militär-Flugzeugtriebwerk auf Basis Pratt & Whitney JT9D speziell für die Boeing E-4A
 Dome F105, japanischer Formel-1-Rennwagen von Dome (Unternehmen)

F-105 steht für:
 Republic F-105, US-amerikanisches Düsenkampfflugzeug
 Casio Illuminator (F-105W), japanische Digital-Armbanduhr von Casio

F105